Shimabara peut désigner :
 Shimabara, une ville du Japon située sur l'île de Kyushu, dans la préfecture de Nagasaki ;
 le château de Shimabara, un château japonais situé dans la ville du même nom ;
 la péninsule de Shimabara, une péninsule du Japon située sur l'île de Kyushu, dans la préfecture de Nagasaki, et baignée par l'océan Pacifique ;
 la baie de Shimabara, une baie de l'océan Pacifique baignant les côtes des préfectures de Kumamoto et Nagasaki sur Kyushu ;
 la rébellion de Shimabara, une révolte de paysans de la ville japonaise de Shimabara et des îles Amakusa en 1637–1638 ;
 Shimabara, un ancien hanamachi de Kyoto au Japon.